James Clark (politicus 1779) (1779-1839), Amerikaans politicus, gouverneur van Kentucky
 Champ Clark (1850-1921), Amerikaans politicus (eigenlijke naam James Beauchamp Clark)
 James Clark (schilder) (1858-1934), Brits kunstschilder
 James Clark (atleet), Amerikaans marathonloper, actief rond 1909
 James Clark (voetballer 1903) (1903-?), Engels voetballer
 James B. Clark (1908-2000), Amerikaans filmregisseur
 James Chichester-Clark (1923-2002), Noord-Iers politicus
 Jim Clark (editor) (1931-2016), Brits filmeditor
 Jim Clark (autocoureur) (1936-1968), Brits Formule 1-coureur
 James Clark (schutter) (1936), Amerikaans sportschutter
 James H. Clark (1944), Amerikaans informaticus en zakenman (oprichter Silicon Graphics, Netscape)
 Jim Clark (honkballer) (1947-2019), Amerikaans honkballer
 Jim Clark (roeier) (1950), Brits roeier
 James Michael Clark (1956), Amerikaans paleontoloog
 James Clark (programmeur) (1964), Brits open source programmeur